Stiff bezeichnet:

 Stiff Records, ein britisches Independent-Label
 Stiff Little Fingers, eine Punkband aus Belfast
 Stiff-man-Syndrom, eine neurologische Krankheit
 Stiff Upper Lip, einen Albumtitel von AC/DC

Stiff ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Stiff (1843–1917), deutscher katholischer Theologe und Architekt
 Günter Stiff (1916–2002), deutscher Verleger und Schriftsteller
 Hadrian Stiff (* 1973), englischer Squashspieler und -trainer
 Hans Stiff (1927–2016), deutscher Journalist und Zeitungsverleger
 Harry Stiff (1881–1939), britischer Tauzieher 
 Max Stiff (1890–1966), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:

 Stief, Stieff, Stif – andere Schreibungen